Ралли Финляндии 2017 года (официально 67th Neste Rally Finland) - девятый этап чемпионата мира по ралли 2017 года, проходивший с 30 июля по 2 августа. Это 67-ое Ралли Финляндии в истории и 44-е в рамках чемпионата мира. Свою первую победу одержал финский гонщик Эсапекка Лаппи, а его соотечественник Юхо Ханнинен впервые поднялся на пьедестал почёта.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 10, 12 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2017 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2017 году